«Where Is the Love?» — первый сингл из альбома Elephunk американской хип-хоп группы The Black Eyed Peas, выпущенный 16 июня 2003 года. Это был первый сингл, в котором присутствовала новый член группы — Fergie. В песне также присутствует Justin Timberlake, хотя он в титрах не указан.

Предыстория 
После коммерческой неудачи их предыдущих альбомов и синглов, были сомнения по поводу того, что Black Eyed Peas не будут распадаться и станут продолжать записываться вместе. Ron Fair, исполнительный директор звукозаписывающей кампании A & R, предложил группе перейти к более распространённому поп-звучанию. will.i.am, в частности, сопротивлялся идее, опасаясь, что они будут рассматриваться как продажные люди. Однако, после дискуссий идею стали воплощать в жизнь.

Вскоре, после Рождества 2001 года, will.i.am создал луп и гитарную партию, которые ему понравились. Taboo и apl.de.ap услышали трек и смогли написать подходящий текст для него. Джастин Тимберлейк, якобы, познакомился с группой благодаря новому участнику группы — Fergie, и получил возможность услышать трек, который создал will.i.am. Впечатлённый музыкой, Тимберлейк помог дописать песню и спеть её припев.

Тимберлейк был в самом разгаре продвижения своего дебютного альбома Justified, и его лейбл Jive Records был обеспокоен возможной большой шумихой. Black Eyed Peas волновались по этому поводу — как получить помощь от известной поп-звезды, как Тимберлейк, который был оригинальным пунктом этой песни? Компромисс был достигнут в конечном счете: Jive Records дал разрешение на вокал Тимберлейка, который будет присутствовать в песне, но он не должен появляться в клипе этой песни, и при этом он не зачисляется как соисполнитель.

Композиция 
Авторами песни являются: will.i.am, Taboo, apl.de.ap, Ron Fair, P. Board, G. Pajon Jr, M. Fratantuno, и J. Curtis; а сопродюсерами: will.i.am и Ron Fair. В их антивоенном, пацифистском гимне Black Eyed Peas жалуются на различные мировые проблемы: терроризм, лицемерие правительства США, расизм, войны, нетерпимость и жадность. Эту песню можно интерпретировать как гимн против войны с террором и вторжения американских войск в Ирак в 2003 году, так как она была выпущена вскоре после начала операции.

Версия 2016 года 
31 августа 2016 года, The Black Eyed Peas выпустили обновленную версию с участием целого ряда популярных исполнителей: Джастина Тимберлейка, Ашера, Джейми Фокса, The Game, Мэри Джей Блайдж, Джесси Джей, Николь Шерзингер, Дидди, DJ Khaled, Андры Дэй, Тори Келли, Ty Dolla $ign, Джейдена Смита и ASAP Rocky. Вырученные средства от продажи сингла, пойдут в фонд i.am.angel, созданный рэпером и музыкальным продюсером уилл.ай.эмом. Цель организации — «менять жизни с помощью образования, вдохновения и предоставления возможностей».

Оценки критиков 
Песня была представлена в двух номинациях на 46 Церемонии награждения «Грэмми» — «Запись года» и «Лучшее рэп/песенное сотрудничество».
В Великобритании стала самым продаваемым синглом 2003 года и 25-м лучшим продаваемым синглом 2000-х годов.

Форматы и трек-листы 

 CD maxi
 «Where Is the Love?» — 4:35
 «Somethin' for That Ass» — 3:53
 «What’s Goin Down» — 2:43
 «Where Is the Love?» (клип) — 4:35

 CD single
 «Where Is the Love?» — 4:35
 «Somethin' for That Ass» — 3:53

Чарты и продажи

Наивысшие позиции

Годовой чарт

Сертификация

Примечания 

Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Песни, направленные против расизма и ксенофобии
Протестные песни
Песни The Black Eyed Peas
Синглы Interscope Records
Песни ASAP Rocky